Лев Финк:
 Финк, Лев Адольфович (1916—1998) — советский литературовед, театральный критик, журналист и педагог.
 Финк, Лев Матвеевич (1910—1988) — советский учёный в области теории связи.